Future World o Futureworld (en ambas grafías, «mundo futuro» en inglés) puede referirse a:

 «Future World», un sencillo de Every Little Thing;
 «Future World», un sencillo de la banda de rock Helloween;
 Future World, un disco de Artension;
 Futureworld, una película de ciencia ficción de 1976, secuela de la película de 1973 Westworld.